Matri – album di Cristiano Malgioglio prodotto nel 1997
 Matri – tribù biblica
 MATRI – inibitori della ricaptazione del trasportatore di monoamine
 Alessandro Matri (1984) – calciatore italiano
 Christi Matri – enciclica di papa Paolo VI del 1966